Дискография французской певицы Ализе включает в себя пять студийных альбомов, синглы, концертные записи и сборники. На значительное количество песен сняты видеоклипы. Также был снят клип на композицию Amélie m'a dit, выпущенный в поддержку живого альбома Ализе En Concert, не выпущенный в качестве официального видео, а состоящий из сцен тура певицы в 2003 году. Все свои альбомы Ализе выпустила на лейблах компании Universal, за исключением альбома Psychédélices, выпущенном на Sony BMG. Причём два своих самых успешных альбома Gourmandises и Mes Courants Électriques, продюсерами которых являлись Милен Фармер и Лоран Бутонна певица выпустила на лейбле Polydor.

Студийные альбомы

Синглы

Примечания 

Ализе
Alizée
Ализе